Ben Moon peut désigner :
 Ben Moon (1966-), grimpeur anglais ;
  (1989-), joueur anglais de rugby à XV.

Voir aussi